M86 eller M-86 kan syfta på:

 M86 – en galax, se Messier 86
 M86 Pursuit Deterrent Munition – en amerikansk landmina 
 M86 machine gun – ett maskingevär
 M86 sniper rifle – ett gevär